Europaplatz steht für:

 Europaplatz (Aachen)
 Europaplatz (Berlin)
 Europaplatz (Bern)
 Europaplatz in Bonn, siehe Kreuzung A562/B9
 Europaplatz (Braunschweig)
 Europaplatz in Darmstadt, siehe Darmstadt-Europaviertel
 Europaplatz (Freiburg im Breisgau)
 Europaplatz (Graz)
 Europaplatz (Karlsruhe)
 Europaplatz (Ludwigshafen)
 Europaplatz in Mönchengladbach, siehe Mönchengladbach Hauptbahnhof
 Europaplatz in München, siehe Friedensdenkmal (München)#Europaplatz
 Europaplatz (Nürnberg)
 Europaplatz (St. Pölten)
 Europaplatz in Wien, siehe Wien Westbahnhof

Siehe auch:
 Europos aikštė („Europa-Platz“) in Vilnius, Litauen
 Europäischer Platz